
Zamfir este un nume de familie și prenume românesc care se poate referi la:

Nume de familie 
 Cătălin Zamfir (n. 1941), sociolog român, membru corespondent al Academiei Române
 Constantin Zamfir (n. 1952), fotbalist român
 Constantin Zamfir (muzicolog) (1908-1987), muzicolog, folclorist și profesor român
 Cristina Zamfir (n. 1989), handbalistă română
 Daniel-Cătălin Zamfir (n. 1967), politician român
 Dumitru Zamfir (n. 1954), general român de informații, adjunct al directorului SRI
 Gheorghe Zamfir (n. 1941), naist virtuoz și compozitor român
 Mihai Zamfir (n. 1940), scriitor, profesor, istoric și critic literar român
 Nicolae Victor Zamfir (n. 1952), fizician român, membru corespondent al Academiei Române 
 Oana Zamfir (n. 1979), jurnalist român de televiziune
 Sorin Gabriel Zamfir (n. 1966), politician român

Prenume 
 Zamfir Brătescu (1875–1957), om politic român
 Zamfir Dumitrescu (n. 1946), pictor și politician român
 Zamfir Ralli-Arbore (1848–1933), scriitor și gazetar român

Denumiri geografice 
 Zamfir, Montana, sat în regiunea Montana, Bulgaria

Zamfira 
 Zamfira, sat în județul Prahova, România
 Mănăstirea Zamfira
 Nunta Zamfirei

Vezi și 
 Zamfirescu (nume de familie)
 Zamfirești (dezambiguizare)